Festival international du film de Chicago, festival fondé par Michael Kutza en 1964.
 Festival du film d'horreur de Chicago, un festival de cinéma récompensant les films d'horreur depuis 2003.